Ippolito Maurizio Maria Durazzo (Génova, 22 de novembro de  1752 — Génova, 10 de junho de 1818) foi um botânico italiano.

Botânicos da Itália